Issig steht für:

 Issig, Nebenfluss der Selbitz im Landkreis Hof, Bayern

Issig ist der Familienname folgender Personen:

 Ursula Issig, deutsche Schauspielerin